Buff steht für:

 Buff (Spirituose), Magenbitter
 Buff (Familie), Kaufmannsfamilie
 Buff, Begriff in Online-Rollenspielen, siehe MMORPG-Jargon #B
 Buff, anders für Schlauchtuch, Multifunktionstuch
 Buff Island, Insel in der Antarktis
 Buff proof ink, schwer zu entfernende Farbe

BUFF steht für:
 BUFF-Filmfestival, Kinder- und Jugendfilmfestival in Malmö, Schweden
 Big Ugly Fat Fellow/Fucker, Spitzname der Boeing B-52

Buff ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Buff (1838–1901), deutscher Erzieher und Archivar
 Charlotte Buff (1753–1828), Vorbild der Lotte in Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werthers
 Clemens Buff (1853–1940), deutscher Politiker
 Conrad Buff IV (* 1948), US-amerikanischer Filmeditor
 Ernst Jakob Buff (1850–1915), Schweizer Unternehmer
 Ernst Ulrich Buff (1873–1931), Schweizer Kaufmann und Lebensreformer
 Frank Buff (1924–2009), US-amerikanischer Chemiker
 Friedrich Buff (1859–1934), deutscher Politiker, MdL Hessen

 George Buff (1874–1955), niederländischer Marathonläufer
 Hans-Martin Buff, deutscher Tontechniker

 Hugo Buff (1908–1966), Schweizer Journalist und Politiker
 Johnny Buff (1888–1955), US-amerikanischer Boxer
 Karl Buff (1862–1907), deutscher Tenor
 Karl Friedrich Christian Buff (1820–1891), deutscher Politiker
 Ludwig Carl Christian Buff (1787–1859), deutscher Bergbeamter
 Oliver Buff (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Paul Conrad Buff (1936–2015), US-amerikanischer Unternehmer
 Sebastian Buff (1829–1880), Schweizer Maler
 Ulrich Buff (1704–1772), Schweizer Unternehmer
 Wilhelm Buff (1825–1900), deutscher Jurist und Politiker
 Xavier Buff (* 1971), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Baff
 Puff

Abkürzung